

Гейківка — село, Дніпропетровська область, Криворізький район 
 Гейківка — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці